Cineam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cineam, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cineam, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar